Иреванские ворота или ворота Хальфали () – одни из трёх основных ворот Шушинской крепости, расположенные в её западной части. Остальные двое ворот – Гянджинские и Агогланские ворота.

История 
У Шушинской крепости было трое основных ворот: Гянджинские, Иреванские и Агогланские. Названия этих ворот часто упоминаются в исторических источниках, а также указаны на всех генпланах города, составленных в XIX веке. Например, в 25-м номере газеты «Кавказ» от 1871 года отмечается: «Согласно барометрическим вычислениям Абиха, северо-восточная часть города, где расположены Агогланские и Елизаветпольские ворота, размещается на высоте 3886 футов, а юго-западная часть, называемая «Шушинской скалой» и на которой расположены Иреванские ворота, размещаются на высоте 4705 футов. Ещё в 60-х годах XIX века эти ворота играли важную роль в общественной жизни Шуши, о чём свидетельствует статья, опубликованная в газете «Иллюстрация». Согласно статье, Агогланские и Иреванские ворота были предназначены для высших лиц и перевозок грузов, а Гянджинские ворота – для проезда повозок. В некоторых источниках также говорилось о существование четырёх ворот, но их место и название установлено не было.

Крепостные ворота, построенные при Панах Али-хане, назывались Иреванскими либо Хальфалинскими, так как из них дорога шла к деревне Хальфали и дальше – на Иреван. Эти ворота, как и другие ворота Шушинской крепости, обозначены на всех написанных в XIX веке генпланах города.

Архитектурные особенности 
В отличие от Гянджинских ворот, Иреванские ворота трактовались в более традиционном духе – решённые в виде стрельчатой арки, они были укреплены с двух сторон симметрично расположенных двухъярусными боевыми башнями. На чертежах и генпланах Шуши XIX века эти башни обозначены под номерами 1 и 2, так как иреванские ворота являлись западной периферией крепостных укреплений города и от них начинался отсчёт башен. Хотя до наших дней ворота дошли в разрушенном состоянии, Сара Ашурбейли, которая проводила исследования в рамках экспедиции в Шушу в 1930-х годах, отмечала, что наблюдала арки ворот.

См. также 
 Гянджинские ворота
 Ворота Агоглан

Примечания

Литература 
  

Здания и сооружения Шуши
Ворота Азербайджана